Il torneo di doppio maschile ai Giochi olimpici di Barcellona 1992 si è svolto dal 28 luglio all'8 agosto al Tennis de la Vall d'Hebron su campi in Terra rossa. I match si sono svolti al meglio dei tre set su cinque. Non è previsto il tiebreak nei set finali.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Tennis ai Giochi della XXV Olimpiade